Moudania () bezeichnet

 den Gemeindebezirk Moudania, Gemeinde Nea Propondida, Zentralmakedonien, siehe Moudania (Nea Propondida).
 die gebräuchliche Kurzbezeichnung der Kleinstadt Nea Moudania, Gemeinde Moudania, Präfektur Chalkidiki, Zentralmakedonien, siehe Nea Moudania